Maximino Trácio — imperador romano, também chamado Maximino I
 Maximino Daia — imperador romano, também chamado Maximino II
 Maximino (doríforo) — oficial bizantino do 
 Maximino (prefeito pretoriano da Itália) — oficial bizantino do

Topônimos 

 Maximinos — freguesia portuguesa